Attersee peut faire référence à :
 l'Attersee, ou Kammersee, lac autrichien du Salzkammergut ;
 Attersee am Attersee, anciennement Attersee, commune autrichienne du district de Vöcklabruck, en Haute-Autriche.